RT-Projekt ist eine deutsche Musikgruppe aus dem Genre Pop-Rock. Sie besteht aus dem Komponisten und Producer Rainer Thanner und dem Textdichter Frank de Blijen.

Bandgeschichte 
2019 gründete Thanner nach langer musikalischer Pause RT-Projekt als One-Man-Band und veröffentlichte 2020 die erste LP, Cycle of twenty. Schon hier setzte er unterschiedliche Sängerinnen und Sänger ein und schuf so einen eigenständigen, abwechslungsreichen Sound. 2020 stieß der Textdichter Frank de Blijen hinzu, der seitdem alle Lyrics verfasst hat. Gemeinsam veröffentlichte das Duo im März 2021 das Album „Cycle of twentyone“ und im Oktober die EP „Cycle of Itheria“. Die EP ist ein einziger 19-Minuten-Rock-Pop-Song. Aus den Alben wurden mehrere Titel ausgekoppelt und als Single veröffentlicht, die Songs sind stets in englischer Sprache.

Mit den 2021er Veröffentlichungen erreichte RT-Projekt beim Deutschen Rock und Pop Preis sieben Auszeichnungen: Eine 2-Bewertung in den Kategorien beste Alternative-Band, beste Filmmusik, beste Elektro-Pop-Band, bestes Pop-Album (cycle of twentyone) und bester Popsong (Digital Junkie), sowie eine 3-Bewertung in den Kategorien beste Komposition und bestes Alternativ-Album für Cycle of Itheria. Es folgte die Single Three wishes und eine Zusammenarbeit mit dem Label NRT-Records. RT-Projekt nahm auch 2022 wieder am Deutschen Rock- und Pop-Preis teil und erhielt fünf Auszeichnungen, unter anderem eine 1-Bewertung für den Song Crowtune. Mit not everything was bad folgte 2022 die erste Veröffentlichung unter dem neuen Label, hier arbeitete die Band mit dem Sänger Markus Engelstädter zusammen.

Das Duo arbeitet für seine Produktionen mit dem Gitarristen Oliver Zangl zusammen und holt sich für die Gesangs-Parts verschiedenen Sängerinnen und Sänger vor das Mikro, unter anderem Stephanie Bauer, Oliver Kobl und Matthias Pfaller, der auch bei Mass singt.

Diskografie

Alben 
 2020: Cycle of Twenty
 2021: Cycle of Twentyone – The Collaboration
 2021: Cycle of Itheria (EP)

Singles 
 2020: Soul Sacrifice
 2020: Gravity
 2020: Dirty Seduction
 2020: Children Needs
 2021: The Gambler
 2021: The Reason
 2021: Sunshine Summertime
 2021: The Hunt
 2021: Cleptomaniac
 2021: Digital Junkie
 2021: The Arrival
 2022: Three Wishes
 2022: Not everything was bad

Weblinks 
 Offizielle Website
 RT-Projekt bei YouTube
 RT-Projekt bei Facebook

Einzelnachweise 

Deutsche Band
Popband
Rockband